Constitución – comune della provincia di Talca (Cile)
Constitución – barrio di Buenos Aires (Argentina)
Constitución – comune del dipartimento di Salto (Uruguay)
 Constitución – stazione della metropolitana di Buenos Aires